«Дом-кора́бль» — многозначный термин. Может иметь следующие значения:

 Дом-корабль — жилой дом в Иванове, памятник конструктивизма.
 Дом-корабль — жилой дом в Москве, известный своей формой и размерами.
 Дом-корабль — проект серии 1-ЛГ-600 индустриального домостроения.
  — жилой дом в Черновцах.

См. также 
 Чилехаус
 Плавучий дом